Крапивкин — фамилия. Известные носители:

 Крапивкин, Игорь Евгеньевич — советский и украинский футболист.
 Крапивкин, Николай Семёнович — Герой Социалистического Труда.